Соревнования по одиночному фигурному катанию среди женщин на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 21 и 23 февраля. Местом проведения соревнований стал ледовый зал Кёнпхо, расположенный в Канныне. В турнире приняло участие 30 спортсменок из 20 стран, которые завоевали олимпийские лицензии по результатам чемпионата мира 2017 года и турнира Nebelhorn Trophy. По итогам короткой программы в финал прошли 24 сильнейших фигуристки.

Чемпионкой Игр 2014 года являлась российская фигуристка Аделина Сотникова, которая не выступала на Играх 2018 года.

Основными фаворитками до старта считались россиянки Евгения Медведева и Алина Загитова, и они подтвердили свой статус. Загитова выиграла короткую программу с новым мировым рекордом (82,92 балла), Медведева отстала на 1,31 балла, также превзойдя свой же прежний мировой рекорд, установленный в 2017 году (80,85 балла). В произвольной программе произошёл довольно редкий случай — Медведева и Загитова показали абсолютно одинаковый результат (по 156,65 балла), но по сумме программ первой стала 15-летняя Загитова. Бронзу получила канадка Кэйтлин Осмонд, которая ранее выиграла олимпийское золото в командных соревнованиях.

Медалисты

Рекорды 
До начала зимних Олимпийских игр 2018 года мировые рекорды в женском одиночном катании были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Ссылки 
 Фигурное катание на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU)

Фигурное катание в сезоне 2017/2018